La Revue anarchiste est le titre d'au moins quatre publications libertaires.

La Revue anarchiste : science et art (1893) 

La Revue anarchiste fait suite à L’En-dehors, lorsque la répression oblige Zo d’Axa à cesser la parution du journal.

Elle est fondée, en , par André Ibels et Charles Chatel. Cette première revue est à la fois littéraire, artistique, critique et de documentation. Elle publie 8 numéros d'août à .

Elle ouvre ses colonnes à des théoriciens et des écrivains, en particulier Charles Albert, René Chaughi, Bernard Lazare, Gabriel Randon (le futur Jehan Rictus). Félix Fénéon tient la rubrique Des faits d’août à .

À son tour victime de la répression en , elle est renommée La Revue libertaire qui publie cinq numéros de  à  et s'interrompt du fait de l'arrestation de Charles Chatel, inculpé dans le « Procès des Trente » ().

On trouve en exergue, sous le titre du premier numéro, cette citation tirée d’Henrik Ibsen : « L’État est la malédiction de l’Individu ». À noter, dans le même numéro, la reproduction en placard du texte d'Élisée Reclus Voter, c’est abdiquer, sous le titre Le droit de suffrage.

Avant de passer à l’acte, Auguste Vaillant envoie une poésie intitulée Rêves étoilés à la rédaction de la revue, qui la reproduit en fac-similé après l’attentat.

 Contributeurs notoires
 Henri-Gabriel Ibels - René Chaughi - Félix Fénéon - Bernard Lazare - Charles Albert - Jehan Rictus.

La Revue anarchiste (1922-1925) 

Sortie à Paris en , La Revue Anarchiste, publication mensuelle éditée par l'Union anarchiste est animée par Sébastien Faure puis par André Colomer, Georges Bastien et Pierre Mualdès.

La Revue anarchiste (1929-1936) 

En , à Paris, sort le premier numéro de La Revue Anarchiste d'abord sous-titrée Cahiers mensuels d'études et d'action puis Organe trimestriel de documentation et d'études, cette publication n'est liée à aucune organisation et attire des anarchistes individualistes. Elle cesse sa publication en .

La Revue anarchiste (1978-1979) 

Le groupe Emma Goldman de la Fédération anarchiste publie « La revue anarchiste »

Lire en ligne 
 Anarchisme révolutionnaire et organisation, n°4, , .

Bibliographie et sources 

 Jean Maitron, Alain Droguet, La Presse anarchiste française de ses origines à nos jours, Le Mouvement social, n°83, 1973, pp. 9-22, , , .
 Jean Maitron, Le Mouvement anarchiste en France, des origines à 1914, tome 1, Paris, Gallimard, 1992.
 Jean Maitron, Le Mouvement anarchiste en France, de 1914 à nos jours, tome 2, Paris, Gallimard, 1992.

Articles connexes 

 Presse anarchiste
 Histoire de l'anarchisme

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

Presse politique en France 
Presse écrite disparue en France
Presse antimilitariste
Presse anarchiste en France